Qoppa, een afzonderlijke letter uit het Griekse alfabet
 Koppa (stad), een plaats in India